Hubert Benoit peut faire référence à :
 Hubert Benoit (1904-1992), médecin et psychiatre français connu pour ses écrits sur le bouddhisme zen ;
 Hubert Benoit (1963-), ancien député de l'Action démocratique à l'Assemblée nationale du Québec.